Apusinas může znamenat:
místopisné označení pro různé řeky
 Apusinas (přítok Šaltuony): je řeka v Litvě, v regionu Žemaitsku (Dolní Litva), levý přítok řeky Šaltuona
 Apusinas (přítok Šešuvisu): je řeka v Litvě, v regionu Žemaitsku (Dolní Litva), levý přítok řeky Šešuvis 

Rozcestníky - místopisné jméno